David Barker peut désigner :
 David Barker (1938-2013), médecin britannique ;
 David Barker, scénariste américain.